Сезон 2015—16 Формулы E стал вторым сезоном гоночной серии Формула E. Он начался 24 октября 2015 года в Пекине и закончился в июле 2016 года в Лондоне после проведения десяти этапов.

Команды и пилоты 

К началу сезона 2015–16 гг. было допущено 10 команд, однако после первых двух этапов команда Ярно Трулли покинула чемпионат. Каждая команда состоит из двух пилотов; каждый пилот располагает двумя автомобилями.

Календарь гонок 
Первоначальный вариант календаря был одобрен Всемирным советом по автоспорту в июле 2015 года. В календарь добавлены этапы в Мехико и Париже, исключены этапы в Майами и Монако. В мае 2016 года этап в Москве был отменён.

Результаты гонок

Положение в чемпионате

Система начисления очков 
Таблица начисления очков выглядит так:

Личный зачёт

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

 

2015 год в автоспорте
2016 год в автоспорте
Сезоны формульных гонок